Ю́рий Пичу́гин:
 Пичугин, Юрий Александрович (1923—2000) — начальник Главного управления ракетного вооружения, генерал-полковник.
 Пичугин, Юрий Викторович (род. 1965) — российский преступник.
 Пичугин, Юрий Игоревич (1951—2018) — российский и американский химик, криобиолог.